Judd ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Judd (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles H. Judd (1873–1946), US-amerikanischer Soziolpsychologe
 Cledus T. Judd (* 1964), US-amerikanischer Country-Sänger
 Donald Judd (1928–1994), US-amerikanischer Maler, Bildhauer und Architekt
 Edward Judd (1932–2009), britischer Schauspieler
 Frank Judd, Baron Judd (* 1935), britischer Politiker der Labour Party
 Gerrit P. Judd (1803–1873), US-amerikanischer Missionar auf Hawaii
 Jessica Warner-Judd (* 1995), britische Mittelstreckenläuferin

 Lana Hutton Bowen-Judd (1922–1985), britische Kriminal-Schriftstellerin
 Lawrence M. Judd (1887–1968), siebter Territorial-Gouverneur von Hawaii
 Lewis Judd (1930–2018), US-amerikanischer Neurobiologe und Psychiater; von 1988 bis 1992 Direktor des National Institute of Mental Health (NIMH) 
 Max Judd (1851–1906), US-amerikanischer Schachspieler
 Michael Judd (* 1977), botswanischer Tennisspieler
 Naomi Judd (* 1946–2022), US-amerikanische Countrysängerin
 Norman B. Judd (1815–1878), US-amerikanischer Politiker
 Philip Judd (1934–2015), englischer Rugby-Union-Spieler
 Robert B. Stacy-Judd (1884–1975), britisch-US-amerikanischer Architekt und Autor
 Sidney Judd (1928–1959), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Steve Judd (* 1968), englischer Snookerspieler
 Sylvester Judd (1813–1853), US-amerikanischer Dichter
 Terence Judd (1957–1979), englischer Pianist

 Wynonna Judd (* 1964), US-amerikanische Countrysängerin

Judd bezeichnet außerdem:

 einen britischen Motorenhersteller, siehe Engine Developments
 eine Musikgruppe mit dem englischen Sänger Kris Ife
 einen Asteroiden, siehe (185641) Judd 

Siehe auch:
 Judd-Brunnen, drei Brunnen von Donald Judd in Winterthur
 Mount Judd, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Judt
 Jud